Жан-Бати́ст Лёйе́ (, прозванный Лёйе Лондонским; также Джон Лойе  ; 18 ноября 1680, Гент, Бельгия — 19 июля 1730, Лондон) — британский  барочныйкомпозитор, клавесинист, флейтист и гобоист.

Биография 
На родине в Генте научился играть на гобое и современной флейте в оркестре при городском кафероальном соборе. Около 1705 года переехал в Лондон. Для того, чтобы избежать путаницы со своим двоюродным братом и тёзкой, стал именоваться «Лондонским», также известен под англофицированным именем «Джон Лойе». Был исполнителем в оркестре на Друри-Лейн. Позднее стал первым гобоистом театра Её Величества и стал первым, познакомившим англичан с современной флейтой. Одновременно с этим стал преподавателем клавесина. В 1712 году опубликовал сборник уроков для клавесина, а с 1722 по 1729 — несколько сборников сонат.

Путаница с Люли 
Иногда Лёйе путают не только с его кузеном, но и с французским композитором итальянского происхождения Жаном Батистом Люлли (Giovanni-Baptista Lylli или Lulli), потому что в Англии Лёйе также писал свою фамилию как  или .

Сочинения 
Автор нескольких сочинений:
 18 сонат для трёх инструментов (Лондон, 1722 и 1725)
 12 сонат (6 для блокфлейты и 6 для современной флейты и бассо континуо; Лондон, 1729)
 Уроки для клавесина (Лондон, 1709—1715)
 Клавесинных сюит (1723)

Память 
Астероид  назван в честь него и его двоюродного брата-тёзки.

Примечания 

Клавесинисты XVIII века
Клавесинисты Великобритании
Флейтисты XVIII века
Флейтисты Великобритании
Гобоисты XVIII века
Гобоисты Великобритании